Gminy w USA:
 Nantahala (ang. Nantahala Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Macon
 Nantahala (ang. Nantahala Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Swain